Municípios do Brasil
 Jaborandi (Bahia)
 Jaborandi (São Paulo)

 Outros
 Pilocarpus microphyllus — planta arbustiva

Desambiguações de topônimos